

Patronyme 

 Georg Hilker (1807 - 1875),  peintre danois
 Nadia Hilker (1988 - ), actrice allemande